Dit is een lijst van planetoïden 117201-117300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117201 - || 2004 RB183 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117202 - || 2004 RY187 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117203 - || 2004 RH188 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117204 - || 2004 RD192 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117205 - || 2004 RO192 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117206 - || 2004 RC193 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117207 - || 2004 RH193 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117208 - || 2004 RM194 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117209 - || 2004 RH200 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117210 - || 2004 RM200 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117211 - || 2004 RO205 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117212 - || 2004 RE214 || 11 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117213 - || 2004 RK214 || 11 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117214 - || 2004 RW216 || 11 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117215 - || 2004 RO224 || 8 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117216 - || 2004 RM236 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117217 - || 2004 RA254 || 6 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117218 - || 2004 RF255 || 6 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117219 - || 2004 RF266 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117220 - || 2004 RV306 || 12 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117221 - || 2004 RL307 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117222 - || 2004 RD308 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117223 - || 2004 RP311 || 14 september 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117224 - || 2004 RP322 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117225 - || 2004 RW325 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117226 - || 2004 RZ325 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117227 - || 2004 RG326 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117228 - || 2004 RN328 || 15 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117229 - || 2004 RP329 || 15 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117230 - || 2004 RC338 || 15 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117231 - || 2004 RY341 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117232 - || 2004 SN2 || 16 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117233 - || 2004 SG9 || 16 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117234 - || 2004 SO11 || 16 september 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117235 - || 2004 SM12 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117236 - || 2004 SU14 || 17 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117237 - || 2004 SY14 || 17 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117238 - || 2004 SQ17 || 17 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117239 - || 2004 SM18 || 17 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117240) Zhytomyr || 2004 SX19 || 19 september 2004 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 117241 - || 2004 SS20 || 17 september 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 117242 - || 2004 SF21 || 21 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117243 - || 2004 SU25 || 22 september 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 117244 - || 2004 SG29 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117245 - || 2004 SC32 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117246 - || 2004 SN33 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117247 - || 2004 SO33 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117248 - || 2004 SN38 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117249 - || 2004 SW38 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117250 - || 2004 ST39 || 17 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117251 - || 2004 SD41 || 17 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117252 - || 2004 SJ41 || 17 september 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117253 - || 2004 ST45 || 18 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117254 - || 2004 SV45 || 18 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117255 - || 2004 SJ46 || 18 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117256 - || 2004 SQ50 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117257 - || 2004 SV53 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117258 - || 2004 SL54 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117259 - || 2004 SW54 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117260 - || 2004 SD55 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117261 - || 2004 SS57 || 16 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117262 - || 2004 ST57 || 16 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117263 - || 2004 SB58 || 16 september 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117264 - || 2004 SJ59 || 22 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117265 - || 2004 TH1 || 4 oktober 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117266 - || 2004 TO7 || 5 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117267 - || 2004 TA16 || 6 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117268 - || 2004 TK52 || 4 oktober 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117269 - || 2004 TX53 || 4 oktober 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117270 - || 2004 TT100 || 6 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117271 - || 2004 TY102 || 6 oktober 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117272 - || 2004 TJ109 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117273 - || 2004 TX109 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117274 - || 2004 TR110 || 7 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117275 - || 2004 TC113 || 7 oktober 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117276 - || 2004 TQ118 || 5 oktober 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117277 - || 2004 TX118 || 6 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117278 - || 2004 TQ120 || 6 oktober 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117279 - || 2004 TM121 || 7 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117280 - || 2004 TW121 || 7 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117281 - || 2004 TX130 || 7 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117282 - || 2004 TT139 || 9 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117283 - || 2004 TQ168 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117284 - || 2004 TA170 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117285 - || 2004 TK173 || 8 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117286 - || 2004 TJ208 || 7 oktober 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117287 - || 2004 TS221 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117288 - || 2004 TU221 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117289 - || 2004 TV240 || 10 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117290 - || 2004 TW247 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117291 - || 2004 TK287 || 9 oktober 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117292 - || 2004 TP287 || 9 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117293 - || 2004 TC328 || 4 oktober 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117294 - || 2004 TY338 || 12 oktober 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117295 - || 2004 TD355 || 7 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117296 - || 2004 UP7 || 21 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117297 - || 2004 UH8 || 21 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117298 - || 2004 UX9 || 20 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117299 - || 2004 UC10 || 19 oktober 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117300 - || 2004 VG2 || 2 november 2004 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten